Л'Іль-Журден () — муніципалітет у Франції, у регіоні Нова Аквітанія, департамент В'єнна
 Л'Іль-Журден () — муніципалітет у Франції, у регіоні Окситанія, департамент Жер

Також 
 Журден